Glenavon Football Club er en halvprofessionelt, Nordirsk fodboldklub, der spiller i NIFL Premiership. Klubben blev grundlagt i 1889, stammer fra Lurgan og spiller hjemmekampene i Mourneview Park. Klub-farverne er blåt og hvidt. Gary Hamilton har været træner siden december 2011, efter at han sagde op hos Marty Quinn.

Historiske slutplaceringer

Evropæisk deltagelse

Titler 
 NIFL Premiership: 3
 1951–52, 1956–57, 1959–60
 Irish Cup: 7
 1956–57, 1958–59, 1960–61, 1991–92, 1996–97, 2013–14, 2015–16
 Northern Ireland Football League Cup: 1
 1989–90
 City Cup: 5
 1920–21, 1954–55, 1955–56, 1960–61, 1965–66
 Gold Cup: 4
 1954–55, 1956–57, 1990–91, 1997–98
 Ulster Cup: 3
 1954–55, 1958–59, 1962–63
 Floodlit Cup: 2
 1988–89, 1996–97
 County Antrim Shield: 2
 1990–91, 1995–96
 Mid-Ulster Cup: 24
 1897–98, 1901–02, 1904–05, 1906–07, 1908–09, 1910–11, 1924–25, 1925–26, 1930–31, 1932–33, 1937–38, 1947–48†, 1957–58†, 1965–66†, 1971–72†, 1976–77†, 1983–84, 1985–86, 1988–89, 1990–91, 1998–99, 2004–05, 2009–10, 2010–11
 North-South Cup: 1
 1962–63
 Charity Shield: 2
 1992 (delt), 2016

† Vundet af Glenavon Reserves

Notes

Referencer 

Etableret i 1889
Fodboldklubber i Nordirland